Las siglas MTM pueden referirse a:

 MTM (Maquinista Terrestre y Marítima), compañía española;
 MTM (Motoscafo Turismo Modificato), lanchas explosivas italianas; 
 MTM, dúo musical portugués;
 MTM, discográfica;
 MTM (KULeuven), Departamento de Materiales y Metalurgia de la Universidad Católica de Lovaina;
MTM Enterprises: productora co-creada por Mary Tyler Moore.
 MTM: discográfica de Estados Unidos.